Безе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Ліона, 16 км на схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1053,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Безе 
 Безе на сайті французького Національного інституту географії
 сайт на Безе
 [ Розташування муніципалітету Безе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром